

Geografia

Centri abitati 
Badia – comune italiano in provincia di Bolzano
Badia – comune del Mali nel circondario di Kita
Badia – frazione italiana del comune di Nicotera e Limbadi in provincia di Vibo Valentia
Badia – frazione italiana del comune di Buseto Palizzolo in provincia di Trapani
Badia Calavena – comune italiano in provincia di Verona
Badia del Vallès – comune spagnolo in provincia di Barcellona
Badia Pavese – comune italiano in provincia di Pavia
Badia Polesine – comune italiano in provincia di Rovigo
Badia Tedalda – comune italiano in provincia di Arezzo
Corvara in Badia – comune italiano in provincia di Bolzano
Le Badie – frazione del comune di Castellina Marittima in provincia di Pisa
Ponti di Badia – frazione italiana del comune di Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto
San Martino in Badia – comune italiano in provincia di Bolzano
Badia di Dulzago – frazione del comune italiano di Bellinzago Novarese – Provincia di Novara
Badia – frazione del comune italiano di Castiglione del Lago in provincia di Perugia
Badia a Ruoti – centro abitato del comune di Bucine
Badia Agnano – centro abitato del comune di Bucine
Badia – quartiere di Lentini
Badia – quartiere di Caltanissetta
Badia Pozzeveri – frazione del comune di Altopascio in provincia di Lucca
Badia Prataglia – frazione del comune di Poppi nella provincia di Arezzo
Badia – località del comune di Castiglione dei Pepoli in provincia di Bologna

Altri luoghi
Badia – isolotto della Dalmazia, presso Curzola
Val Badia – valle dell'Alto Adige

Altro 
 Badia – sinonimo di abbazia
 Tommaso Badia – cardinale italiano

Altri progetti